Miejscowości w Polsce:
 Kocia Góra wieś w województwie lubelskim, w powiecie łęczyńskim, w gminie Ludwin.
 Kocia Górka – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim, w gminie Lubanie.
 Kocia Wólka – przysiółek w województwie lubelskim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Tarnawatka.

Inne miejsca:
 Kocia Górka – wzgórze w Gorcach